Johann Schlemm ist der Name folgender Personen:

* Johann Schlemm (Geistlicher) (Johannes Schlemm; Ioannes Schlemmius und Varianten; 1636–1718), deutscher evangelischer Theologe, Hofprediger, Superintendent und weimarischer sowie eisenachischer Kirchenrat

 Johann Wilhelm Schlemm (Johannes Guilielmus Schlemm und Namensvarianten; vor 1743–1788), deutscher Jurist, kurfürstlich braunschweig-lüneburgischer Münzwardein, Münzmeister und Direktor an der Münzstätte Clausthal